Mucurici kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mucurici (ort), Espírito Santo, 
 Mucurici (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar